La Joyeuse Maison hantée est une collection de livres des éditions FouLire et qui s'adresse aux jeunes de 7 à 12 ans.

La joyeuse maison hantée est une clinique de thérapie. Mais pas n'importe quelle sorte de clinique : elle est réservée aux créatures fantastiques défectueuses.

Tous les dragons, ogres, vampires, sorcières, monstres, fantômes, trolls, chats de sorcières et autres y sont les bienvenus. Au moindre problème, le docteur Sigsig s'empresse de les soigner.

Sigsig et Mermiz, son assistant, sont les deux seuls humains de cette Joyeuse maison. Avec l'aide de Carmelita, la grenouille détectrice de mensonge, ils s'efforcent de trouver le remède pour chacun : des potions pour les monstres trop émotifs, des thérapies-chocs pour les chats joueurs de tours, des visites à l'Asile des fantômes défectueux pour régler les problèmes de Frissella... Le célèbre docteur Sigsig n'est jamais à court d'idées

Romans

Mouk le monste 
Auteure : Martine Latulippe
Illustratrice : Paule Thibault

1. Mouk, en pièces détachées 
Mouk le monstre n'a pas le choix: il doit aller se faire soigner à la joyeuse maison hantée, là où le docteur Sigsig traite les créatures fantastiques. Car le monstre a tout un problème... Un problème qui l'empêche d'effrayer les enfants correctement. Un problème qui fait qu'on se moque de lui à l'école des monstres. Sigsig est très savant, bien sûr, mais réussira-t-il à soigner Mouk avec ses potions?

4. Mouk, le cœur en morceaux 
Mouk le monstre en a assez de perdre des parties de son corps! Le docteur Sigsig a tenté de le soigner avec ses potions, mais aucune n'a fonctionné. Sigsig essaie maintenant d'autres méthodes: le yoga et la méditation guériront-ils Mouk? Le monstre pourra-t-il enfin effrayer les enfants? Pour le savoir, Mouk doit visiter les humains. Mais une surprise l'attend: c'est maintenant son cœur qui tombe en mroceaux… car Mouk le monstre est amoureux!

7. Mouk, à la conquête de Coralie 
Quel problème pour Mouk le monstre : il est amoureux fou d’une humaine! Pas de n’importe laquelle: de Coralie, la fillette la plus peureuse qui soit. Comment Mouk pourra-t-il lui déclarer son amour? En lui offrant des fleurs? En lui récitant un poème? Les habitants de la Joyeuse maison hantée essaient d’aider le monstre, mais les conseils d’Abrakadabra le chat de sorcière, de Frissella la fantôme et du docteur Sigsig semblent n’apporter que des ennuis à Mouk...

10. Mouk, un record monstre! 
Mouk le monstre s’ennuie… Que faire? Pour se distraire, rien de mieux que de relever un défi! Mouk décide d’inscrire son nom dans le Guinness en battant un record. N’importe lequel. Ça semble si facile, après tout : il suffit de manger le plus grand nombre de biscuits possible, de pousser le cri le plus perçant, ou d’accomplir tout autre exploit insolite. Mais rien n’est aussi simple quand Mouk s’y met! Le monstre réussira-t-il à entrer dans le Livre Guinness des records?

13. Mouk mène le bal! 
Grande nouvelle à la Joyeuse maison hantée : Mouk le monstre quitte la clinique. Une soirée spéciale est organisée pour souligner son départ. Une fête pas comme les autres, puisque les patients du docteur Sigsig se déguiseront pour célébrer l’Halloween. Le  est encore loin, mais quand on est un monstre et que nos amis sont un chat de sorcière, une fantôme et une grenouille détectrice de mensonge, on peut fêter l’Halloween chaque jour de l’année!

Abrakadabra Chat de sorcière 
Auteur : Yvon Brochu
Illustratrice : Paule Thibault

2. La sorcière Makiavellina 
Même si on est chat de carrière, chat de sorcière, on a bien le droit de s'amuser un peu, non? C'est ce que pense Abrakadabra. À cause de quelques malheureux petits tours joués à neuf sorcières, dont Makiavellina, la plus redoutée de toutes les sorcières de la Confrérie, Abrakadabra est condamné à une thérapie avec l'étrange docteur Sigsig, à la joyeuse maison hantée. Une sentence bien sévère, selon Abrakadabra!

5. La sorcière Griffellina 
Dans les cachots de Griffellina, Abrakadabra doit garder prisonniers des enfants-artistes. Quel ennui! Il décide de bafouer toutes les règles imposées par la sorcière: finis les longs exercices, les diètes, les horaires sévères. C'est la liberté totale! Mais que dira le roi Henri de la tour fêlée? Qu'arrivera-t-il à la sorcière Griffellina? Comment s'en sortira Abrakadabra? Et surtout, après toutes ses révélations au docteur Sigsig, quel nouveau traitement devra-t-il subir?

8. La sorcière Méli-Méla 
Abrakadabra en est convaincu: très bientôt la Ministre de la Confrérie des sorcières le laissera quitter la Joyeuse maison hantée. Finies les folles thérapies du docteur Sigsig! Mais c'est sans compter la sorcière Méli-Méla, la nouvelle patiente de la clinique. Méli-Méla a des graves problèmes de mémoire... une occasion inespérée de s'amuser pour Abrakadabra! Un tour n'attend pas l'autre. Le comble du bonheur! Jusqu'au moment où notre chat de sorcière découvre la vraie nature de Méli-Méla...

11. Les sorcières Vice et Versa 
Du jamais vu à la Joyeuse maison hantée : Abrakadabra réclame le docteur Sigsig afin que ce dernier lui fasse subir une thérapie… de toute urgence ! Il y va de sa vie de chat, car une sorcière dangereuse se promène dans la clinique. Une sorcière à qui il a joué un terrible tour et qui a promis de le faire disparaître à tout jamais. Est-ce Vice ou Versa ? Abrakadabra, terrifié, devra affronter la plus cruelle des sorcières dans un dur combat, à coups de formules magiques...

14. La sorcière La Manetta 
C'est décidé : Abrakadabra ne dira plus un mot au docteur Sigsig. Finis, les diagnostics! Pas question que Sigsig apprenne pourquoi le chat de sorcière a fait faire une dépression à la méchante La Manetta. Pas question non plus que Sigsig sache que La Manetta inventait des jeux vidéo cruels mettant en vedette... des humains. Le docteur ne saura rien de rien. À moins que la sorcière La Manetta elle-même ne viennent mêler les cartes...

Frissella la fantôme 
Auteur : Reynald Cantin
Illustratrice : Paule Thibault

3. Frissella frappe un mur 
Frissella la fantôme est renommée pour rendre sages les petits humains les plus terribles. Elle traverse habituellement les murs à toute vitesse. Pourtant, cette fois, elle se frappe à un mur : Manuel! Le Fantôministre lui-même lui a ordonné d’amadouer ce garnement. Depuis, tout va de travers! Tellement que Frissella doit se rendre à la Joyeuse maison hantée, dirigée par le docteur Sigsig, le grand spécialiste des créatures fantastiques en tous genres. Ce dernier devra-t-il l’envoyer à l'Asile des fantômes défectueux?…

6. Frissella ne se voit plus aller 
Encore une fois, devant Manuel le petit rebelle, Frissella la fantôme se retrouve en difficulté : elle ne parvient pas à se rendre visible. Impossible de lui faire peur! Heureusement, le docteur Sigsig a un remède très rare. Mais voilà qu’un autre fantôme vient tout compliquer en volant le précieux remède. Une course s’engage dans la Forêt enchantée entre les deux fantômes et… le père Noël! Une aventure de fantaisie et d’humour.

9. Frissellaaaahh! 
Frissella la fantôme doit assagir l’insupportable Manuel. Deux fois déjà, elle n’a pu réussir cette mission. C’est maintenant sa troisième tentative. Elle vole vers l’indomptable gamin. Haut dans le ciel, elle aperçoit, en bas, la maison de Manuel, petite, toute petite… Mais que lui arrive-t-il? Frissella a peur des hauteurs! Ah, non! Une fantôme prise de vertige, ce n’est pas sérieux! Au secours, Sigsig!

12. Frissella dans la lune 
Frissella est… dans la lune ! Elle a beau regarder devant elle, elle ne voit plus rien, n’entend plus rien. Elle est « partie ». Pas moyen de communiquer avec elle. Pour la sortir de ce fâcheux état, il faudra bien sûr l’incroyable magie du docteur Sigsig. Mais il faudra plus, beaucoup plus. D’abord, l’aide de Pfttt, le vif fantôme qui réussira à faire revenir son amie « sur terre ». Mais il faudra encore plus, follement plus ! Dans cette quatrième aventure, Frissella devra… décrocher la lune. Rien de moins !

15. Frissella, trop belle pour faire peur 
Frissella est resplendissante. Radieuse. Presque ensoleillée! Notre fantôme est au sommet de sa forme. Manuel n’a qu’à bien se tenir! Cette fois, il aura le frisson de sa vie… À moins que… Oh non! Frissella est trop belle pour faire peur. Comment remédier à cette catastrophe? En devenant laide! Mais oui! Pour faire peur, il faut être laid. Très laid.
Vite, à la Joyeuse maison hantée! Le docteur Sigsig, paraît-il, travaille justement sur une invention pour les transformations extrêmes… La Mine-Machine!

20. Méchante Frissella!

Urgence 
Une urgence a été mise sur pied pour soigner toutes les créatures fantastiques défectueuses (ces personnages ne sont là que pour un seul roman et n'ont pas toujours le même auteur).

16. Piston Un amour de dragon 
Auteur : Reynald Cantin
Illustratrice : Paule Thibault

Résumé :

Piston est amoureux de la dragone Démone. Épuisé par tant d'émotions, il devient tout gris et sans force. Guidé par Zélé le sorcier et Gitane la boucane, Piston doit vite trouver le docteur Sigsig croit détenir l'unique remède à son mal. Piston retrouve-t-il sa belle couleur verte?

17. Hercule La grosse pilule 
Auteur : Yvon Brochu
Illustratrice : Paule Thibault

Résumé :

Le grand Hercule, cette force de la nature arrive à l'urgence de la Joyeuse maison hantée. Il est devenu le plus peureux de tous les dieux! On se moque de lui. Seul Sigsig sait comment guérir les dieux. Une simple pilule à avaler! Mais Hercule ne peut avaler de pilules. Qu'arrivera-t-il à Hercule?

18. Pas de vacances à l'urgence! 
Auteure : Marie-Christine Morin
Illustratrice : Paule Thibault

Résumé :

Ah ! Les vacances ! Sigsig en rêve depuis des années… Et le grand jour du départ est enfin arrivé ! Mais une invitée surprise débarque en catastrophe à l’urgence. Que va faire Sigsig ? Et si ses amis de la Joyeuse maison hantée lui préparaient une belle surprise?

19. Hector un farfadet en or! 
Auteure : Marie-Christine Morin
Illustratrice : Paule Thibault

21. Rimette une fée en mille miettes
Auteur : Reynald Cantin
Illustratrice : Paule Thibault

Spectacles 
Les Productions Marie-Stella vous présentent deux spectacles inspirés des romans de la JMH.

La joyeuse maison hantée 
Spectacle à 2 comédiens et marionnettes
D’après le roman de Reynald Cantin.
Durée: 45 minutes

Le professeur Sigsig et son assistant Mermiz vous attendent à la Joyeuse maison hantée,
la meilleure CTCFD en ville !

(CTCFD: Clinique de Thérapie pour Créatures Fantastiques Défectueuses...)

Notre joyeux duo réussira-t-il à guérir la pauvre fantôme Frissella, aux prises à un très grave problème ?

Venez les rejoindre dans cette maison complètement loufoque, où chaque problème trouve sa solution !

Prendre rendez-vous au besoin !

Présenté en collaboration avec les Éditions FouLire

Coup de théâtre à la JMH 
Spectacle à 2 comédiens et marionnettes
Écrit par Marie-Christine Morin
D'après le roman de Yvon Brochu
Durée: 45 minutes

Abrakadabra, déjà guéri ?

C’est ce que nous saurons dans ce  mettant en vedette les personnages de la très populaire collection de romans La Joyeuse maison hantée.

Venez rencontrer le célèbre professeur Sigsig dans cette clinique pour créatures fantastiques hors du commun !

Toutes les thérapies seront envisagées afin de guérir Abrakadabra, le coquin chat de sorcière, de son irrésistible envie de jouer de tours !

La Ministre des sorcières y veille personnellement !

Coup de théâtre à la JMH : un feu roulant de surprises et de rires… hantés !

Présenté en collaboration avec les Éditions FouLire

Notes et références 

Collection littéraire
Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Maison hantée dans la fiction